En la mitología griega, Demonasa () es el nombre de cuatro mujeres:

Demonasa, hija de Anfiarao (rey de Argos) y Erífile. Casó con Tersandro y tuvo un hijo, Tisámeno.
Demonasa, madre de Euridamas con Iro, y de Euritión, rey de Ftía, con Iro o Ctimeno.
Demonasa, madre de Filoctetes con Peante.
Demonasa, madre de Egialeo con Adrasto.